— многозначный термин:

 Тэнно — титул императора в современной Японии.
  — гора в окрестности Киото.
 Тэнно, Георгий Павлович (1911—1967) — морской офицер, переводчик, спортсмен, политзаключенный.

См. также 
 Тенно